Федін Андрій Дмитрович (* 1970) — радянський і російський футболіст, грав на позиції півзахисника.
 Федін Василь Георгійович (1926—2005) — радянський велогонщик, учасник літніх Олімпійських ігор-1952.
 Федін Володимир Васильович (1928—1996) — радянський футболіст та тренер, виступав на позиції нападника.
 Федін Ілля Альбертович (* 1989) — російський хокеїст, лівий нападник.
 Федін Костянтин Олександрович (1892—1977) — російський радянський письменник і журналіст, спеціальний кореспондент. Герой Соціалістичної Праці.
 Федін Максим Сергійович (* 1996) — казахський футболіст, півзахисник, нападник клубу «Тобол» (Костанай).
 Федін Микола Олексійович (1925—1991) — полковник РА, учасник німецько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Федін Микола Севастянович (? — ?) — радянський інженер, конструктор. Лауреат Сталінської премії.
 Федін Михайло Олександрович (1920—1948) — сержант РА, учасник німецько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Федін Михайло Якимович (1922—2001) — підполковник РА, учасник німецько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Федін Олександр Андрійович (1908—1985) — радянський державний діяч, міністр сільського господарства і заготовок РРФСР.
 Федін Федір Денисович (1919—1944) — старшина РА, учасник німецько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
російські прізвища